Эдриэн Коул (, Мельбурн — , ) — австралийский военный лётчик, один из старших коммандеров в Королевских ВВС Австралии (РААФ), впоследствии — австралийский .

Биография 
После вступления в армию в начале Первой мировой войны Коул был направлен в 1916 году в Австралийский воздушный корпус, где он служил в 1-й эскадрилье на Ближнем Востоке, а затем — во 2-й эскадрилье на Западном фронте в Европе. Был признан асом-истребителем, сбив как минимум десять вражеских самолётов, за что был награждён британским Военным крестом и крестом «За выдающиеся лётные заслуги». Позже он получил Орден Британской империи и орден «За выдающиеся заслуги». В 1921 году стал одним из основателей РААФ.

В 1935 году Коул был повышен в звании до командира звена, а через год был назначен командиром базы РААФ в Ричмонде около Сиднея. Во время Второй мировой войны Коул стал главой Северо-западного военного округа в Дарвине, а затем, занимая ряд постов в Северной Африке, Англии, Северной Ирландии и на Цейлоне. Во время рейда на Дьеп в 1942 году был ранен. После ухода на пенсию в 1946 году Коул вошёл в совет директоров ряда авиационных компаний.

Литература 
 

Лётчики Первой мировой войны (Австралия)
Командоры ордена Британской империи
Кавалеры ордена «За выдающиеся заслуги»
Награждённые крестом «За выдающиеся лётные заслуги» (Великобритания)
Награждённые Военным крестом (Великобритания)
Генералы Австралии
Военачальники Второй мировой войны